СЭПО:
 СЭПО (Швеция) — Служба государственной безопасности Швеции.
 СЭПО (Саратов) — Саратовское электроагрегатное производственное объединение (выпускает холодильники «Саратов», авиационные компоненты и оборонную продукцию).